Der VW Tharu ist ein SUV von Volkswagen, der auf der MQB-Plattform aufbaut und zunächst nur in China verkauft wurde. Seit 2021 wird die Baureihe auch in Nord- und Südamerika und in Russland als VW Taos vermarktet.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug als seriennahes Modell VW Powerful Family SUV während der Premiere des VW Touareg III im März 2018. Seit Ende Oktober 2018 ist das Serienfahrzeug als Tharu in China erhältlich. Gebaut wird der Tharu von Shanghai Volkswagen. Der ebenfalls im Oktober 2018 eingeführte VW Tayron wird vom anderen Volkswagen-Joint Venture FAW-Volkswagen gebaut. Der Taos debütierte genauso wie eine batterieelektrisch angetriebene Variante des Tharu im Oktober 2020. Vom chinesischen Modell wurde im Februar 2023 eine überarbeitete Version vorgestellt.

In Mexiko wird der Taos für den nordamerikanischen Markt produziert. Außerdem wird die Baureihe noch in Argentinien gebaut. Zwischen 2021 und 2022 erfolgte die Produktion auch in Russland im Werk Nischni Nowgorod, wo sie aber in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine eingestellt wurde. In Europa soll der Wagen nicht angeboten werden.

Hintergrund 
Der Name des chinesischen SUV erinnert an die Tharu, ein in Nepal und Nordindien lebendes Volk. Nach den Taos aus New Mexico ist das amerikanische SUV benannt. Bereits der 2002 eingeführte VW Touareg ist nach den insbesondere in der Sahara lebenden Tuareg benannt.

Technik 
Die Baureihe basiert auf dem MQB A1 wie der seit 2016 gebaute Seat Ateca und der 2017 eingeführte Škoda Karoq. Mit Letzterem wird das SUV in China im selben Werk produziert. Optisch ähnelt der Tharu dem Seat Ateca und dem VW Teramont.

Für die Produktion des Wagens kooperiert Volkswagen mit dem Kopfhörerhersteller Beats Electronics, weshalb im Tharu serienmäßig ein Beats-Audio-System eingebaut ist. Außerdem ist auf der B-Säule das Logo des Kopfhörerherstellers zu sehen.

Das Basismodell des Tharu hat eine Verbundlenkerachse, stärkere Varianten eine Mehrlenkerachse.

Technische Daten 
Zum Marktstart in China war das SUV mit einem 1,4-Liter-TSI-Ottomotor mit  und Vorderradantrieb oder einem Zweiliter-TSI-Ottomotor mit  und Allradantrieb erhältlich. Alle Varianten haben ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der e-Tharu hat den aus dem VW e-Golf bekannten  starken Elektromotor. Der Lithium-Ionen-Akkumulator hat einen Energieinhalt von 44,1 kWh, die Reichweite wird nach NEFZ mit 315 km angegeben. Für den nordamerikanischen Markt steht ein 1,5-Liter-TSI-Ottomotor mit  zur Verfügung. Er kam mit der Modellpflege 2023 auch in China in den Handel.

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Weblinks 

 Offizielle Website Tharu (chinesisch)
 Offizielle Website Taos (englisch)

Einzelnachweise 

Kombi
Elektroautomodell